Bartelski ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Bartelski (* 1954), britischer Skirennläufer
 Lesław Bartelski (1920–2006), polnischer Schriftsteller, Publizist und Literaturkritiker